Cubillas de Rueda kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cubillas de Rueda (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Cubillas de Rueda (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar